Sekine ist der Familienname folgender Personen:

 Eigo Sekine (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Sekine Hiroshi (1920–1994), japanischer Dichter
 Shinobu Sekine (1943–2018), japanischer Judoka
 Sekine Shōji (1899–1919), japanischer Maler
 Takahiro Sekine (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Thomas T. Sekine (1933–2022), japanischer Ökonom
 Toshiyuki Sekine (* 1956), japanischer Jazzmusiker

Sekine bezeichnet außerdem:
 (9960) Sekine, ein Asteroid